Steinberg, Șteinberg:
 Steinberg (Schleswig)
 Steinberg (Vogtland)
 Steinberg am See
 Nume de familie
 Saul Steinberg
 Sinagoga Șteinberg din Telenești

Toponime germane
Nume de familie germane